Milliner ist der Nachname der folgenden Personen:
 Alan Milliner (* 1983), australischer Fußballschiedsrichter
 Jesse Milliner (* 1973), deutscher Keyboarder, Arrangeur und Hochschullehrer